Elmira Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elmira Township (Illinois)
 Elmira Township (Michigan)
 Elmira Township (Minnesota)
 Elmira Township (South Dakota)